Аносовская

 Аносовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Аносовская — станция ДВЖД в Амурской области (пос. Аносовский).